Altus (Arkansas)
Altus (Oklahoma)
Altus (zangstem), een synoniem voor een contratenor